Thysanote är ett släkte av kräftdjur. Thysanote ingår i familjen Lernaeopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Thysanote